Александр Виноградов:
 
 Виноградов, Александр Геннадьевич (1919—1998) — танкист, Герой Советского Союза.
 
 Виноградов, Александр Ефимович (1897 — после 1963) — советский гвардии полковник, комдив.
 
 Виноградов, Александр Иосифович (1897—1941) — полковник, командир дивизии народного ополчения.
 Виноградов, Александр Константинович (1876—1938) — член Государственной думы II созыва от Акмолинской области, врач.
 Виноградов, Александр Львович (род. 1970) — российский хоккеист.
 Виноградов, Александр Михайлович (1938—2019) — советский математик, доктор наук.
 Виноградов, Александр Несторович (1950—2020) — российский виолончелист.
 
 Виноградов, Александр Павлович (1895—1975) — советский геохимик, академик АН СССР.
 Виноградов, Александр Федорович (1883—1938) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Виноградов, Александр Федотович (1923—1944) — полный кавалер ордена Славы.
  Другое 
 Академик Александр Виноградов — научно-исследовательское судно.